La Chapelle-du-Châtelard é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 La Chapelle-du-Châtelard apresentava uma população de 276 habitantes, distribuídos por 136 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain